Microsporea är en klass av svampar. Microsporea ingår i divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Microsporea